Макак може да се отнася за:
 Макаци – род маймуни
 Макак - бивше село, днес квартал на Шумен
 Макак 2008 – футболен отбор от едноименния квартал